Гимн Кантабрии или Гимн Ла-Монтаньи (, испанское произношение: ) — официальный гимн автономного сообщества Кантабрия, принятый 6 марта 1987 года. Текст и музыка принадлежат Хуану Герреро Уррести, написанные им для Провинциальной депутации Сантандера в 1926 году.

Текст 
Cantabria querida
te voy a cantar
la canción que mi pecho
te va a dedicar
que es muy grande mi amor
a la tierra en que nací.

Quiero que sus sones
puedan traspasar
las montañas más altas
y el inmenso mar,
como ofrenda leal
al terruño en que viví.

Y es mi cántico amoroso
cual arrullo maternal
en que todos veneramos
la Cantabria fraternal.

Y un recuerdo cariñoso
de pureza regional,
a La Montaña dedico
con vigor tradicional
vigor tradicional
vigor tradicional.

Mi tierruca siempre ha de ser
bella aurora del corazón
y a ella un beso puro de amor
y lleno de emoción
siempre he de ofrecer.

Hijos de mi Cantabria
nobles de mi querer,
hermanos montañeses
por siempre hemos de ser.

Juntos nos agrupemos
muy fuerte y muy leal
que la madre Cantabria
un abrazo nos da.

Ссылки 
 
 

Гимны Испании
Символика Кантабрии